Et à part ça ? est le dixième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Langage gestraterrestre
 Le docteur Médard aide un homme qui se croit possédé par un extraterrestre.
 Zozomorphie
 Un homme se prend pour un chien
 Mâle invisible
 Le docteur Médard rencontre la mère de l'homme invisible.
  Défonce de comparer
 Une explication sur les addictions.
  Cours de doigts
 Le retour du patient qui souffre de problème avec ses doigts.
  Double mixte 
 Le docteur Médard défend la cause d'un homme qui partage son corps avec sa jumelle.
  Ressac de nœuds
 Un homme sollicite l'aide du docteur Médard concernant son épouse.
 La vie chauve 
 Un senior s'inquiète de sa calvitie.
 Ses vices secrets 
 Le docteur Médard reçoit un homme qui a une importante confession à lui faire.
  Vrai fautomate 
 Le docteur Médard reçoit un patient dont le frère se prend pour un automate.
  Araignée du soir couard
 Le docteur Médard aide son épouse à surmonter son arachnophobie.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2002